Pallottine è il nome con cui sono popolarmente chiamate le religiose di due congregazioni femminili fondate dal sacerdote italiano san Vincenzo Pallotti (1795-1850):
Le Suore dell'Apostolato Cattolico, C.S.A.C. 
Le Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico, S.A.C.